Dagny kan ha flera betydelser:

 Dagny - kvinnonamn
 Dagny, Seine-et-Marne –  en kommun i departementet Seine-et-Marne
 Dagny (tidskrift) - tidskrift som 1886–1913 gavs ut av Fredrika Bremer-förbundet i Stockholm. 
 Dagny (sång) – en sång skriven av Owe Thörnqvist och utgiven av honom på EP 1958